Jošanica est un toponyme qui peut désigner :

Localités 
en Bosnie-Herzégovine
Jošanica, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Jošanica, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jošanica, un village situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jošanica, un village situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie
au Monténégro
Jošanica, un village situé dans la municipalité d'Andrijevica ; 
en Serbie
Jošanica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sokobanja, district de Zaječar ;
Jošanica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Žagubica, district de Braničevo ;
Jashanicë/Jošanica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Klinë/Klina, district de Pejë/Peć ;
Jošanica/Jashanicë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
Stankaj/Jošanica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć.

Rivières 
la Jošanica, une rivière de Serbie, affluent droit de la Raška ;
la Jošanica, une rivière du Kosovo, affluent gauche de l'Ibar.